Алекса́ндр Пано́в:
 Панов, Александр Валерьевич (род. 1991) — российский самбист, чемпион России, Европы и мира по боевому самбо.
 Панов, Александр Владимирович (род. 1975) — российский футболист.
 Панов, Александр Гаврилович (1905—1978) — советский невролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Панов, Александр Константинович (род. 1940) — советский и российский инженер-механик.
 Панов, Александр Николаевич (род. 1944) — российский дипломат.
 Панов, Александр Семёнович (1922—1992) — Герой Советского Союза.